Angela Ciaburri (1988) – attrice italiana
Gennaro Ciaburri (1881–1970) – medico e biologo italiano